Coclea – Elemento dell'orecchio interno
Coclea – Sistema per il sollevamento di liquidi 
Coclea – Sistema per il sollevamento di polveri e granuli

Altri progetti